Тразимунд:

 Тразимунд I (ум. 703) — герцог Сполето (665—703) и граф Капуи (ок. 665).
 Тразимунд II (ум. 745) — герцог Сполето (724—739), (740—742) и (744—745); сын Фароальда II.